HMS Amphion ist der Name folgender Wasserfahrzeuge der Royal Navy:

 HMS Amphion (1780) Stapellauf 1780 – 32 Kanonen
 HMS Amphion (1798) Stapellauf 1798 – 32 Kanonen
 HMS Amphion (1846) Stapellauf 1846 – Schraubenfregatte mit Holzrumpf
 HMS Amphion (1883) Stapellauf 1883 – Geschützter Kreuzer der Leander-Klasse (1882)
 HMS Amphion (1911), Aufklärungskreuzer der Active-Klasse
 HMS Amphion (1934), Stapellauf 1934 – Leichter Kreuzer der Leander-Klasse (1929), der Royal Australian Navy übertragen und dort HMAS Perth (D29)
 HMS Amphion (P439), U-Boot der Amphion-Klasse